Соревнования в толкании ядра у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2018 года прошли 2 марта в британском Бирмингеме на арене «National Indoor Arena».

К соревнованиям на основании квалификационного норматива и рейтинга сезона были допущены 15 толкательниц, которые разыграли медали в финале, без проведения квалификации.

Действующей зимней чемпионкой мира в толкании ядра являлась Мишель Картер из США.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Основные соревнования в толкании ядра у женщин состоялись 2 марта 2018 года. Неоднократный призёр мировых первенств Анита Мартон в Бирмингеме впервые в карьере стала чемпионкой мира. В третьей попытке венгерская толкательница вышла в лидеры, а в шестой закрепила успех, установив новый национальный рекорд — 19,62 м. Данниэль Томас-Додд из Ямайки завоевала серебряную медаль — этот результат стал самым крупным успехом не только в карьере спортсменки, но и в истории женских легкоатлетических метаний в её стране. Титулованная китаянка Гун Лицзяо завоевала бронзовую медаль после восстановления от травмы колена и спустя всего шесть недель тренировок.

Примечания

Ссылки 
 

толкание
Толкание ядра на чемпионатах мира по лёгкой атлетике